Исхуатан има више значења:

 Општина Исхуатан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Исхуатан (Исхуатан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику